Sancor — Кубок Аргентины по футболу 2012/2013 годов () — 4-й розыгрыш Кубка Аргентины по футболу и 2-й с момента возобновления турнира в 2011 году. Турнир начался 23 октября 2012 и завершился 16 октября 2013 года. В нём приняли участие 224 клуба из четырёх высших уровней системы футбольных лиг Аргентины. Победитель турнира, «Арсенал», квалифицировался в Кубок Либертадорес 2014 и Суперкубок Аргентины по футболу 2013.

Участники 
В турнире приняли участие 224 клуба, в том числе: все команды из Примеры (20), Примеры B Насьональ (20), Примеры B Метрополитана (21), Аргентино А (25), Примеры C (20), Аргентино B (100) и Примеры D (18).

1-й дивизион

Примера 
Клубы, выделенные полужирным шрифтом, начинают турнир со стадии 1/16 финала.

2-й дивизион

Примера B Насьональ 
Клубы, выделенные полужирным шрифтом, начинают турнир со второго раунда.

3-й дивизион

Примера B Метрополитана

Архентино A

4-й дивизион

Примера C 
Клубы, выделенные полужирным шрифтом, начали турнир со второго отборочного раунда.

Аргентино B

5-й дивизион

Примера D

Формат

Предварительный этап

Первый этап

Первый отборочный раунд

Второй отборочный раунд

Третий отборочный раунд

Четвёртый отборочный раунд

Пятый отборочный раунд

Финальный этап

Первый раунд

Второй раунд

Сектор 1

Сектор 2

Сектор 3

Сектор 4

Сетка

1/16 финала

1/8 финала

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Лучшие бомбардиры 

Кубок Аргентины по футболу
Футбол в Южной Америке в 2012 году
Футбол в Южной Америке в 2013 году
Спорт в Аргентине в 2012 году
Спорт в Аргентине в 2013 году